Chueca hace referencia a un barrio de Madrid desde la segunda mitad del , España, conocido por su ambiente gay a partir de 1990;

El término Chueca también puede referirse a:

 Plaza de Chueca, plaza de Madrid, en el barrio de Justicia, que dio nombre a la zona en la segunda mitad del ;
 Chueca, población española de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha;
 la chueca, un juego popular en España;
 la chueca o palín, un deporte practicado por los mapuches.

También es el apellido de varios personajes:
 Federico Chueca, compositor español y uno de los máximos representantes del género chico;
 Fernando Chueca Goitia, arquitecto español;
 Ángel Chueca Sainz, ingeniero industrial español, padre del anterior.